Kazuhiro Nakamura (jap. 仲村和博, Nakamura Kazuhiro, ur. 1 września 1980 w Sapporo) – japoński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1998/1999, kiedy zajął 40. miejsce w klasyfikacji generalnej. Po raz ostatni w międzynarodowych zawodach wystąpił w sezonie 2006/2007.

Największym sukcesem tego skoczka są dwa srebrne medale mistrzostw świata juniorów w Sankt Moritz. Jeden z nich zdobył wraz z drużyną, drugi indywidualnie, ulegając tylko Wolfgangowi Loitzlowi.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1997  Canmore (Calgary) – 14. miejsce
 1998  Sankt Moritz – 2. miejsce
 Drużynowo
 1997  Canmore (Calgary) – 9. miejsce
 1998  Sankt Moritz – 2. miejsce

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1996/1997: 93.
 sezon 1997/1998: 78.
 sezon 1998/1999: 40.
 sezon 1999/2000: 78.
 sezon 2000/2001: 41.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2000/2001: 48.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1998: 60.
 1999: 49.
 2001: 14.

Puchar Świata w lotach narciarskich 
 sezon 1997/1998: 40.
 sezon 1998/1999: 14.
 sezon 1999/2000: 36.
 sezon 2000/2001: 26.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1998: 51.
 1999: 27.
 2000: 45.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1996/1997: 143.
 sezon 1998/1999: 124.
 sezon 1999/2000: 133.
 sezon 2000/2001: 54.

Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów PK 
  Sapporo – 15 stycznia 1999 (6. miejsce)
  Sapporo – 16 stycznia 1999 (4. miejsce)
  Trondheim – 11 grudnia 1999 (6. miejsce)
  Velenje – 7 lipca 2000 (6. miejsce)
  Planica – 17 lutego 2001 (5. miejsce)
  Chamonix – 24 lutego 2001 (9. miejsce)
  Chamonix – 25 lutego 2001 (10. miejsce)

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1980
Ludzie urodzeni w Sapporo